

Patronyme
Marcel Aubut est un avocat québécois, ancien président des Nordiques de Québec.

Voir aussi

Homonymie de patronyme